unia wileńsko-radomska (1401)
 unia krakowsko-wileńska (1499)